Štulac est un toponyme qui peut désigner :
Štulac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Lebane, district de Jablanica ;
Štulac, une localité de Serbie située dans la municipalité de Vrnjačka Banja, district de Raška.